Мото Гран-при Германии является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители МотоГП Германии 

Розовым фоном отмечены гонки, не входившие в чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победитель Мото Гран-при Восточной Германии 

Розовым фоном отмечены гонки, не входившие в чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Германии